Давид Ростиславич (Смоленск, 1140 - , 23. април 1197) је био кнез Смоленска. Био је син Ростислава I.

Породично стабло 

Рођени 1140.
Умрли 1197.
Династија Рјурикович